Grabe je ime več naselij:

 Grabe, občina Apače
 Grabe, občina Središče ob Dravi
 Grabe pri Ljutomeru, občina Križevci
 Grabe, Hrvaška